Marussia es el nombre de una marca de automóviles de Rusia. Puede referirse a:

 Marussia Motors, empresa propietaria de la marca.
 Marussia F1 Team, equipo de Fórmula 1.
 Marussia MR01, monoplaza de Fórmula 1